Восток — многозначный термин:

 Восток — сторона света, находящаяся на востоке.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Восток — упразднённая деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Восток — упразднённый посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Восток — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Восток — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Восток — посёлок в Минском районе Минской области.
 Восток — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Восток — село в Карасуском районе Костанайской области.

Киргизия 
 Восток — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Восток — село в Енотаевском районе Астраханской области.
 Восток — посёлок в Иглинском районе Башкортостана, упразднён в 2005 году.
 Восток — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Восток — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Восток — село в Барятинском районе Калужской области.
 Восток — хутор в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Восток — посёлок в Котельничском районе Кировской области.
 Восток — посёлок в Абанском районе Красноярского края.
 Восток — посёлок в Данковском районе Липецкой области.
 Восток — посёлок городского типа в Красноармейском районе Приморского края.
 Восток — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Восток — село в Поронайском районе Сахалинской области.
 Восток — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Восток — посёлок в Калининском районе Тверской области.
 Восток — посёлок в Каргасокском районе Томской области.
 Восток — посёлок в Абатском районе Тюменской области.
 Восток — деревня в Шарканском районе Удмуртии.
 Восток — до 1970 года название посёлка Нефтегорск Сахалинской области.

Другие топонимы 
 Восток () — атолл в южной части архипелага Лайн (Кирибати).
 Восток — подлёдное озеро в Антарктиде.
 Восток — залив Японского моря в Приморском крае.
 Восток () — микрорайон в Первомайском районе Минска.

Регионы 
 Восток — макрорегион, включающий в себя Азию и Северную Африку.
 
 Преторианская префектура Востока (, ) — одна из самых больших префектур Римской империи.

Транспортная инфраструктура 
 Восток — строящаяся автомобильная дорога федерального значения Хабаровск — Князе-Волконское — Долми — Ариадное — Чугуевка — Находка.
 Восток — железнодорожный разъезд в составе городского поселения Безенчук, Самарская область.
 «Восток» — фирменный поезд 020Щ/019Ч, курсирующий по маршруту Москва — Пекин.
 «Восток» — скорый пригородный фирменный поезд, курсирующий по маршруту Бийск — Барнаул.
 «Восток» () — станция Минского метрополитена. Открыта в 1986 году.

Техника 
 Восток — советская и российская антарктическая научная станция. Названа в честь парусного шлюпа «Восток». Основана в 1957 году.
 «Восток» — марка советских и российских часов, выпускаемых на Чистопольском часовом заводе «Восток».
 «Восток» — биохимический завод в Омутнинском районе Кировской области.

 Космос
 «Восток» — советская программа одноместных пилотируемых космических кораблей для полётов на околоземной орбите.
 «Восток» — серии советских пилотируемых космических кораблей для полётов на околоземной орбите. Создавались под руководством С. П. Королёва в 1958—1963 годах.
 «Восток» — серия 3-ступенчатых ракет-носителей, использовалась для запуска космических кораблей серии «Восток», «Луна» и т. д. Часть семейства Р-7.
 Восток — марсианский ударный кратер диаметром 20 метров на равнине Меридиана. Исследован в 2005 году с марсохода «Оппортьюнити».

 Корабли и суда
 «Восток» — парусный военный шлюп, участник 1-й русской антарктической кругосветной экспедиции 1819—1821 годов, открывшей Антарктиду.
 «Восток» — винтовая шхуна Сибирской флотилии России. Первое русское паровое судно на Дальнем Востоке.

Вооружённые формирования 
 «Восток» — вооружённое формирование, активное в Донецкой области.
 «Восток» — батальон 291-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Министерства обороны Российской Федерации.

Искусство и литература 
 «Восток» — газета, выходившая в Астрахани в 1866—1867 годы.
 «Восток» — журнал, выходивший в 1922—1925 годах и посвященный арабской литературе.
 «Восток» — российский академический журнал в области востоковедения и африканистики, основанный в 1955 году.
 «Восток» — роман в жанре фэнтези американской писательницы Эдит Патту 2003 года.
 «Восток» — клуб самодеятельной песни. Создан в Санкт-Петербурге в начале 1960-х годов.
 «Восток» — российский музыкальный коллектив. Основан в 1996 году.

Спорт 
 «Восток» — казахстанский футбольный клуб из Усть-Каменогорска. Основан в 1963 году.
 «Восток» — многофункциональный стадион в Усть-Каменогорске. Открыт в 1963 году для футбольного клуба «Восток».
 «Восток» — команда по хоккею с мячом из Арсеньева (Приморский край). Основана в 1953 году.
 «Восток» — команда по спидвею из Владивостока, чемпион России.
 «Восток-65» — российский баскетбольный клуб из Южно-Сахалинска.

Прочее 
 «Восток» — украинский банк.
 Wostok (нем. «Восток») — название безалкогольных напитков на основе советских лимонадов.
 «Восток» — крупнейшая гостиница города Тюмени и Тюменской области.
 Комбинат «Восток» — белорусское сельскохозяйственное предприятие. Создано в 1985 году.

См. также 
 Восток-Запад (значения)
 Восточный
 Восточная
 Восточное
 Востоков
Ближний Восток
Средний Восток
Дальний Восток